

Ліпяни — місто в Пижицькому повіті Західнопоморського воєводства
 Ліп'яни — гміна в Пижицькому повіті Західнопоморського воєводства
 Ліпяни — село в гміні Болеславець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства